XI Всемирные зимние игры глухих прошли в Осло, столице Норвегии. Игры проводились с 7 по 14 февраля 1987 года, участие в них приняли 129 спортсменов из 15 стран. Это уже вторые зимние Сурдлимпийские игры, проводимые в Осло, первые прошли в 1953 году.

Виды спорта 
Программа X Всемирных зимних игр глухих включала 3 спортивных дисциплины:

Страны-участницы 

В XI Всемирных зимних играх глухих приняли участие спортсмены из 15 государств:

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Международного комитета спорта глухих 
 XI Всемирные зимние игры глухих  на Deaflympics.com

Зимние Сурдлимпийские игры
1987 год в спорте
Международные спортивные соревнования в Осло
Спорт в Норвегии в 1987 году
Февраль 1987 года